La rivolta del Messico  (Juárez y Maximiliano) – film del 1934 diretto da Miguel Contreras Torres e Raphael J. Sevilla
La rivolta del Messico  (The Mad Empress) – film del 1939 diretto da Miguel Contreras Torres